Il singolare del Generali Ladies Linz 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Daniela Hantuchová era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Ana Ivanović ha battuto in finale 6–2, 6–1 Vera Zvonarëva.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Ana Ivanović (campionessa)
  Vera Zvonarëva (finale)
  Agnieszka Radwańska (semifinali)
  Patty Schnyder (secondo turno)

 Nadia Petrova (quarti di finale)
 Marion Bartoli (semifinali)
 Flavia Pennetta (quarti di finale)
 Alizé Cornet (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Generali Ladies Linz 2008